(né en 1968), cycliste tchécoslovaque ;
 Pavel Camrda (né en 1996), cycliste tchèque, fils du précédent.